HKCORP est une société de production, basée à Paris (HKPARIS) et Los Angeles (HKLA), crée en 2008 par David Gitlis et John Gitlis, membres fondateurs du collectif Nowhere et du groupe Enhancer.

Clips 
2009 : Pascal Obispo – Idéaliste // Réal : Mark Maggiori
2009 : Pascal Obispo – Drapeau // Réal : Mark Maggiori
2009 : Charlie Winston – Like a hobo // Réal : Mark Maggiori
2010 : Eddy Mitchell – Avoir 16 ans // Réal : Sylvain Bressolette
2010 : Charlie Winston – Secret Girl // Réal : Charlie Winston
2010 : Nolwenn Leroy – La jument de Michao // Réal : Mark Maggiori
2010 : Brigitte – Ma Benz // Réal : Mark Maggiori
2010 : Gaëtan Roussel – Dis-moi encore que tu m’aimes // Réal : Nicolas Davenel
2010 : Brigitte – La vengeance d’une louve // Réal : Mark Maggiori
2010 : Amel Bent – Je me sens bien // Réal : Tony T.Datis
2010 : Gaétan Roussel – Help myself // Réal : Mark Maggiori
2011 : Zaz – Eblouie par la nuit // Réal : Julien Reymond
2011 : Lulu Gainsbourg – L’eau à la bouche // Réal : The Rads
2011 : Julien Doré – L’été summer // Réal : Mark Maggiori
2011 : Ben l’Oncle Soul – Elle me dit // Réal : Mark Maggiori
2011 : Pascal Obispo & Florent Pagny – Je laisse le temps faire // Réal : Mark Maggiori
2011 : Brigitte – Oh lala // Réal : Mark Maggiori
2011 : Lilly Wood & the Prick – This is a love song // Réal : Mark Maggiori
2011 : Skrillex – First of the year (Equinox) // Réal : Tony T.Datis
2011 : Brigitte  - 1, 2, 3 // Réal : Mark  Maggiori
2012 : Skrillex – Bangarang // Réal : Tony T.Datis
2012 : Jil Is Lucky – Stand all night // Réal : Ed.Granero – P.Thyss – Thomas Levy
2012 : Baptiste Giabiconi & Maria Mai – La-bas // Réal : Nicolas Davenel
2012 : Cali – L’amour est éternel // Réal : The Rads
2012 : Pascal Obispo – Tu m’avais dit // Réal : Pascal Obispo
2012 : Booba – Tomber pour elle // Réal : Chris Macari
2012 : Brodinski – Dance like machines // Réal : Nicolas Davenel
2012 : Baptiste Giabiconi – Speed of Light // Réal : Mark Maggiori
2012 : Otto Knows – Million Voices // Réal : Nicolas Davenel
2012 : Superbus – Whisper // Réal : Morgan S.Dalibert
2012 : Florent Pagny – La Huella // Réal : Sylvain Bressolette
2012 : 1789 - Les amants de la Bastille // Réal : Giuliano Peparin
2012 : Booba – Caramel // Réal : Chris Macari
2012 : Florent Pagny – Soledad // Réal : Ivan Vaccaro
2012 : Alex Hepburn – Stop fu*king around // Réal : Mark Maggiori
2012 : Lilly Wood & the Prick – Long way back // Réal : The Rads
2012 : Jenifer- Sur le fil // Réal : Greg & Lio
2012 : Lilly Wood & the Prick – Middle of the night // Réal : The Rads
2012 : Marc Lavoine – Je descends du singe // Réal : Benjamin Kutsko
2012 : Christophe Willem – Si mes larmes tombent // Réal : Paul Courses
2013 : Ben l'Oncle Soul - Hallejujah // Réal : Mark Maggiori
2013 : Kaaris – Or noir // Réal : Greg & Lio
2013 : Griefjoy – Feel // Réal : Julien Paolini
2013 : Booba – Une vie // Réal : Chris Macari
2013 : Bob Sinclar – Summer Moonlight // Réal : Ben Kutsko
2013 : Booba – RTC // Réal : Chris Macari
2013 : Vitaa feat. Maitre Gims – Game Over // Réal : David Dang
2013 : Pascal Obispo – D’un Avé Marié // Réal : Pascal Obispo
2013 : White Lies – First Time Caller // Réal : Nicolas Davenel
2013 : I am Légion Foreign Beggars – Choosing for you // Réal : Tony T.Datis
2013 : Booba – Turfu // Réal : Chris Macaris
2013 : Lilly Wood & the Prick – Let’s not pretend // Réal : Jonathan Helpert
2013 : John Mamman – Love life // Réal : Mark Maggiori
2013 : Amel Bent & Soprano – Quand la musique est bonne // Réal : David Tomaszewski
2013 : Marc Lavoine – Auprès de toi mon frère // Réal : Nicolas Davenel
2013 : Indila – Dernière danse // Réal : Sylvain Bressolette
2013 : 1995 – Blablabla // Réal : Nicolas Davenel
2013 : Seth Gueko – Paranoiak // Réal : Mark Maggioroi
2013 : Christophe Willem & Sophie Delila – What did I do ? // Réal : The Rads
2013 : Birdy Nam Nam – Defiant Order // Réal : Nicolas Davenel
2014 : Casseurs Flowters - Des histoires à raconter // Réal : Greg & Lio
2014 : Asaf Avidan - Over my head // Réal : Camille & JB
2014 : Black M - Je garde le sourire // Réal : Tony T.Datis
2014 : Soprano - Fresh Prince // Réal : Valentin Petit
2014 : Black M - La légende black // Réal : Tony T.Datis
2014 : Baptiste Giabiconi - Je t’emmène avec moi // Réal : Nicolas Davenel
2014 : Magic System - Tu es fou // Réal : David Dang
2014 : Irma - Save me // Réal : Xavier Maingon & Marc-Antoine Hélard
2014 : Gorgon City - Here for you // Réal : Tony T.Datis
2014 : Booba – OKLM // Réal : Chris Macari
2014 : Black M – Madame Pavoshko // Réal : Tony T.Datis
2014 : Patrice & Selah Sue – Faces // Réal : Greg & Lio
2014 : Baptiste Giabiconi – Je te aime // Réal : Gustavo Lopez Manas
2014 : Gregoire – Coup du sort // Réal : Sylvain Bressolette
2014 : Pascal Obispo – Arigato // Réal : Pascal Obispo
2015 : Maitre Gims - Ambigu // Réal : Greg & Lio
2015 : Booba - Mon pays // Réal : Chris Macari
2015 : Nekfeu - Egérie // Réal : Dawid Krepski
2015 : Black M - C’est tout moi // Réal : Tony T.Datis
2015 : Booba - Tony Sosa // Réal : Chris Macari
2015 : Soprano - Le Clown // Réal : Valentin Petit
2015 : Kyo - Poupées Russes // Réal : Greg & Lio
2017 : Orelsan - Basique // Réal : Greg & Lio
2018 : Booba - Friday // Réal : Chris Macari 
2018 : Petit Biscuit (ft Lido) - Problems // Réal : Tony T.Datis
2018 : MC Solaar - Aiwa // Réal : Guillaume Cosson 
2018 : Lorenzo (rappeur) - Tu le C // Réal : Yro 
2018 : Kendji Girac - Maria Maria // Réal : Chris Macari 
2018 : Lorenzo ft. Vald - Bizarre // Réal : Yro
2018 : Columbine - Cache-Cache // Réal : Ad & Ouss
2019 : Marina Kaye - Twisted
2019 : Lorenzo ft. Shy'm - Nous deux // Réal : Yro
2019 : Lorenzo - Nique la Bac // Réal : Yro
2019 : Mister V - Jamais (feat. PLK)
2019 : Therapie TAXI - Brutal Summer
2020 : SCH ft. GIMS - Baden Baden //  Réal : Ambre Collective
2020 : Caballero & JeanJass - Un Cadeau feat. Roméo Elvis & Slimka (Prod. Benjay)

Liens externes 
 HKCORP

Entreprise de production audiovisuelle française